Рузье́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Мор. Округ коммуны — Орийак.

Код INSEE коммуны — 15167.

Коммуна расположена приблизительно в 460 км к югу от Парижа, в 130 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 24 км к юго-западу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 130 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 70 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 51 были экономически активными, 19 — неактивными (показатель активности — 72,9 %, в 1999 году было 72,3 %). Из 51 активных работали 50 человек (25 мужчин и 25 женщин), безработным был 1 мужчина. Среди 19 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь